

Cinéma 

 , titre original de Chute libre, film américain de Joel Schumacher sorti en 1993.

Musique

Album 

 , album de Jehst sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Atreyu présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1991 ;
 Falling Down, chanson de Duran Duran présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Oasis présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Selena Gomez présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sub Focus présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
Falling Down, chanson de Lil Peep et XXXTENTACION

Voir aussi